Niemcy:
 Achim – dzielnica gminy Börßum w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Achim – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Verden
 Achim – były powiat

Osoby:
 George Achim – rumuński polityk

Inne:
 Achim – imię męskie

Zobacz też